Katarina av Bragança (Portugisiska: Catarina de Bragança), född 25 november 1638 i Lissabon, död där 30 november 1705, var en engelsk drottning, gemål till kung Karl II av England. Hon var dotter till Johan IV av Portugal och Luisa de Guzmán. Katarina var ställföreträdande regent i Portugal under sin brors frånvaro 1701 och 1704-1705.

Biografi 

Efter den portugisiska självständigheten från Spanien och faderns uppstigande på den portugisiska tronen 1 december 1640, föreslogs Katarina till brud för många monarker, bland annat Ludvig XIV av Frankrike.

Giftermål
Hon trolovades med Karl II år 1661 som ett led i en allians mellan England och Portugal. Hennes mor såg denna allians som en ersättning för alliansen med Frankrike, som hade avslutats år 1659. Paret giftes 3 maj eller 21 maj 1662 i den engelska staden Portsmouth. De genomgick både en officiell anglikansk vigsel och en hemlig katolsk vigsel. Till hemgift medförde Katarina staden Tanger och staden Bombay, vilka alltså i och med äktenskapet överfördes i engelsk kontroll. Som katolik var Katarina annars inte ett hos de maktägande grupperna något särskilt populärt val som gemål till den engelske kungen, och Katarinas religion förhindrade en kröning av henne till drottning av England.

Drottning
Trots en rad graviditeter (den sista 1669), födde Katarina aldrig någon tronarvinge. Då Karl fick en rad barn med sina älskarinnor var det en offentlig hemlighet att det så att säga var Katarinas fel att någon arvinge aldrig föddes. Karl var dock alltid noga med att visa henne hänsyn i hennes egenskap av drottning och tog i sådana avseenden hennes sida mot sina mätresser. Katarina kunde aldrig delta i någon ceremoni i anglikanska kyrkan eftersom hon var katolik, men såg alltid till att hålla sin religion som privatsak. Hon utsattes flera gånger för konspirationsanklagelser. Trots påtryckningar från parlamentet ville Karl dock inte låta skilja sig från henne. Katarinas blygsamma uppträdande och lojalitet och tillgivenhet för Karl gjorde dock att hon så småningom blev populär bland allmänheten trots sin religion.

Senare liv
Efter makens frånfälle 1685 stannade Katarina i England under Jakob II:s regeringstid. Hon bad Jakob II om nåd för James Monmouth efter dennes uppror 1685. Hon kom väl överens med Vilhelm III och Maria II, men utsattes för förföljelse från parlamentet på grund av sin tro. Bland annat fick hon en officiell varning att inte blanda sig i politik och antalet för hur många katoliker som fick finnas bland hennes personal begränsades. 

Hon återvände till Portugal år 1692. Hon välkomnades i Portugal, där hon vid två tillfällen, år 1701 och 1704-1705, var tillförordnad regent under sin brors frånvaro. Hon stödde år 1703 fördraget i Methuen med England.

Eftermäle
Katarinas bestående gåva till England var införandet av te som sällskapsdryck. Hon ska ha varit upphovet till namnet på stadsdelen Queens i New York.

Anfäder

Referenser

Externa länkar
 Catherine of Bragança, infanta of Portugal, & queen-consort of England by Lillias Campbell Davidson

Kvinnor
Englands drottningar
Skottlands drottningar
Portugisiska prinsessor
Födda 1638
Avlidna 1705
Kvinnliga regenter under 1700-talet
Personer från Lissabon